Desa Siman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Siman (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 112,28), Jawa Timur, 
 Desa Siman (administrativ by i Indonesien, lat -7,82, long 112,30), Jawa Timur, 
 Desa Siman (administrativ by i Indonesien, lat -7,88, long 111,49), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar